Armand Pinsard – aviatore francese
 Charles Joseph Pinsard – archeologo e architetto francese
 Pierre Pinsard – pittore e architetto francese